Il singolare dell'Internazionali di Monza E Brianza 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Julian Reister era il detentore del titolo.

Daniel Gimeno Traver ha battuto in finale Albert Montañés 6–2, 4–6, 6–4.

Teste di serie

 Albert Montañés (finale)
 Filippo Volandri (quarti di finale)
 Potito Starace (quarti di finale)
 Blaž Kavčič (Semifinali, ritiro)

 Michael Berrer (primo turno)
 Antonio Veić (quarti di finale)
 Rogério Dutra da Silva (secondo turno)
 Daniel Gimeno Traver (Campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Internazionali di Monza E Brianza 2012